Ле-Ренсі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена-Сен-Дені. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 13 км на схід від Парижа, 6 км на схід від Бобіньї.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 6209 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 14527,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сайт мерії муніципалітету Ле-Ренсі
 [ Розташування муніципалітету Ле-Ренсі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сена-Сен-Дені

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сена-Сен-Дені